«Яогань вэйсин» () — серия китайских разведывательных спутников, запущенных в начале XXI века. Спутники были разработаны в , находящейся в ведении .

Китайские средства массовой информации описывают эти спутники как предназначенные для научных экспериментов, изучения земли, борьбы за урожаи и предсказания бедствий, но западные аналитики говорят, что они также используются для военных целей. Аналитики полагают, что каждый спутник содержит детекторы для получения или обычных снимков поверхности земли или радиолокационных изображений. Бóльшая часть «созвездия» Яогань специализируется на радиоэлектронной разведке кораблей в океане. Спутники радиоэлектронной разведки летают триплетами — по три спутника на одной орбите. Остальные спутники оснащены оптическими камерами и радарами.

Запуск спутников осуществляется с помощью ракет семейства «Чанчжэн» с космодромов Тайюань и Цзюцюань.

«Яогань-7» был запущен ракетой-носителем «Чанчжэн-2D» с космодрома Цзюцюань 9 декабря 2009 года.

«Яогань-8» был запущен ракетой-носителем «Чанчжэн-4C» вместе с миниспутником «Hope 1», с космодрома Тайюань 15 декабря 2009 года.

Последние три спутника: «Яогань-20A», «Яогань-20B» и «Яогань-20C» были запущены одной ракетой-носителем «Чанчжэн-4C» с космодрома Цзюцюань 9 августа 2014 года.
 
Полагают, что «Яогань-1» разрушился около 4 февраля 2010 года, почти через четыре года после запуска, так как на орбите появилось некоторое количество небольших объектов с низкой орбитальной скоростью, это произошло по-видимому в результате взрыва внутри спутника, а не в результате столкновения со внешним объектом с высокой относительной скоростью.

Полагают также, что триплет спутников «Яогань-20» — это замена триплета такого же типа — «Яогань-9».

Запуски

Примечания 

Спутники ДЗЗ
Разведывательные спутники КНР
Китайские искусственные спутники Земли